Akcent (lat.) znamená:
 přízvuk – důraz na určitou slabiku nebo slovo v mluvené řeči
 akcent (typografie) – diakritická znaménka určená původně k označování akcentu v písmu (prostý akcent, těžký akcent – gravis, dotaccent aj.)
 cizí přízvuk, výslovnost ovlivněná cizím jazykem nebo dialektem
 Akcent (hudba) – polská hudební skupina
 Akcent (rumunská hudba) – rumunská hudební skupina
 Akcent (nakladatelství) – nakladatelství

Externí odkazy 
 
 

Latinská slova a fráze